Чемпионат Литвы по русским шашкам среди мужчин 2013 прошёл  с 6 по 11 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 12 спортсменов. Чемпионом стал Андрюс Кибартас.

Результаты

Ссылки 
 Сайт Секции-64 ФМЖД

Чемпионаты Литвы по русским шашкам
2013 год в шашках
Спорт в Литве в 2013 году
Март 2013 года